Halas puede referirse a:

Halas, antigua ciudad griega situada entre Beocia y Fócide.
Halas Arafenides, nombre de un antiguo demo ático.
Halas Exonides, nombre de otro antiguo demo ático.